Молодёжное движение российских соотечественников за рубежом — это совокупность молодёжных сообществ, организаций, инициатив, мероприятий, проектов, реализуемых молодыми российскими соотечественниками по всему миру. Процесс сплочения молодых соотечественников идёт параллельно с мировыми глобализационными процессами. Тема работы с российскими соотечественниками за рубежом стала наиболее актуальной во внешней политике Российской Федерации в конце первого десятилетия XXI века. А поддержка сплочения молодых соотечественников началась ещё позже и активно происходит и по сей день.

Множество русскоязычных организаций по всему миру позиционируют себя как молодёжные либо имеют в своём составе молодёжное подразделение.

История сплочения молодых соотечественников 
На всемирных форумах соотечественников молодёжная тематика является постоянной составляющей повестки дня. Необходимость работы с молодёжью констатируется с очевидностью. На Всемирном конгрессе соотечественников в Санкт-Петербурге в 2006 году молодёжная тематика больше обращалась к системе университетского образования:
12. Приветствовать проведение регулярных форумов молодёжи в области образования, культуры, спорта и так далее, а также готовность Российской Федерации увеличивать государственную квоту на прием молодых соотечественников в российские вузы, оказывать поддержку зарубежным учебным заведениям, работающим по программам и при поддержке российских вузов.

 2013, Санкт-Петербург — VI Форум молодёжных организаций российских соотечественников и зарубежных русскоязычных СМИ «Русское зарубежье».

Постепенно тема соотечественников стала звучать на Форуме «Селигер», который становится всё более известным на международном уровне. После Селигера 2012 был организован Молодёжный альянс российских соотечественников «Родной уголок», активисты которого взялись за организацию первого Молодёжного съезда российских соотечественников на Селигере в 2013 году.
 2013 — Первый Молодёжный съезд российских соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках Международной смены Всероссийского молодёжного форума «Селигер — 2013».
 С 30 июля по 3 августа в одном из пригородов Страсбурга состоялся первый во Франции Международный молодёжный форум «Страсбургские встречи 2013: в фокусе внимания — Россия», идея проведения которого принадлежит молодым российским соотечественникам, проживающим во Франции, — участникам форума «Селигер» в России в 2012 году.

Действительно, конечном счете, успех в работе с соотечественниками будет в наибольшей мере определяться вовлеченностью в неё молодёжи. Именно от неё зависит будущее российской зарубежной диаспоры, её внутренняя устойчивость и сплоченность, сохранение преемственности поколений. Мы стремимся уделять особое внимание молодым соотечественникам и их организациям за рубежом. Россия будет и впредь помогать проведению юношеских фестивалей и слётов, содействовать поездкам молодёжи по историческим местам нашей Родины. В регулярную практику вошли фестивали молодёжи и студентов, проведение олимпиад. Остановлюсь на некоторых наиболее значимых мероприятиях, которые состоялись в этом году. По линии Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом (ПДКСР) в Москве в апреле в преддверии летней студенческой Универсиады в Казани и зимних Олимпийских игр в Сочи под девизом «О спорт, ты — мир!» состоялся очередной международный молодёжный форум. Оказано содействие 100 молодым соотечественникам в участии в Казанской Универсиаде в качестве гостей.
С прошлого года новым перспективным проектом, реализуемым МИД России по линии ПКДСР для молодых соотечественников, стала «Школа молодого лидера». В июне слушателями школы стали 60 человек из 34 стран. Важно, что отбор слушателей в Школу молодого лидера осуществляется из рядов активной молодёжи, искренне симпатизирующей России.
Ежегодно организуются учебно-образовательные поездки для молодёжи в возрасте 14-19 лет по историческим местам Российской Федерации «Здравствуй, Россия!». Общее количество участников в нынешнем году — 1500 человек из 46 стран мира. В этом году мы также впервые проводим четыре региональные молодёжные конференции соотечественников. В рамках Программы работы с соотечественниками, проживающими за рубежом, на 2013—2014 годы к этой работе активно подключились Россотрудничество и Росмолодёжь, которые содействуют участию молодых соотечественников в международной смене Всероссийского молодёжного форума «Селигер».
Как видите, к интересам наших молодых соотечественников нами осуществлен решительный поворот. Эта линия будет активно продолжена.

Поиск формы сплочения 
Вопрос о форме взаимодействия и сплочения молодых российских соотечественников обсуждается на каждой конференции и встрече.

По итогам работы первого Молодёжного съезда российских соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках Международной смены Всероссийского молодёжного форума «Селигер — 2013» была дана позитивная оценка решениям молодёжных объединений российских соотечественников, проживающих за рубежом, объединяться в рамках Молодёжного альянса российских соотечественников. В качестве «базовой площадки» для сплочения был предложен МАРС «Родной уголок», находящийся в процессе активного развития и юридической регистрации. В качестве альтернативы была предложена (но официально не опубликована) идея децентрализованной структуры без иерархической системы. Несмотря на публикацию Резолюции, вопрос о принятии какой либо единой формы сплочения не был до конца решён и в дальнейшем бурно обсуждался в социальных сетях, в процессе чего некоторые участники меняли своё мнение, причём иногда диаметрально противоположно. В результате список участников, принявших Резолюцию подвергся незначительному изменению. Официальной точки зрения по этому вопросу со стороны ПКДСР и Росмолодёжи также не последовало. Вопрос остался открытым до следующего Молодёжного съезда российских соотечественников на Селигере. Однако вопрос о ежегодном проведении съезда соотечественников на Селигере сомнению не подвергался, а наоборот был поддержан, в том числе Анатолием Макаровым в его интервью «Голосу России».

В итогах работы европейской Региональной молодёжной конференции (Майнц, Германия 25.10.2013) констатируется целесообразность создания молодёжных ассоциаций в форме юридического лица или гражданской инициативы в странах проживания с определением конкретных сроков. Кроме того поставлена цель, подготовить вопрос о возможности создания европейской молодёжной ассоциации к следующей европейской конференции в 2014 году.
На обсуждении итогов конференции были высказаны пожелания учитывать накопившийся опыт создания ассоциаций и альянсов молодых российских соотечественников (МАРС «Родной уголок» и других), а также других известных молодёжных сетевых организаций, таких как AIESEC или JEF.
Обсуждался и вопрос о необходимости формирования общей концепции сплочения молодых соотечественников, которая включала бы в себя:
 описание оптимальных и наиболее приемлемых форм организации молодёжных сообществ, механизм объединения их в сетевую структуру;
 концепты или минимальные требования к качеству, структуре и содержанию мероприятий, проводимых в рамках работы с молодыми соотечественниками;
 принципы личностно-ориентированного дифференцированного подхода к работе с молодыми соотечественниками;
 информационное сопровождение процесса сплочения молодых соотечественников и другое.
Для универсальности общей концепции (соответствия региону) необходимо предусмотреть кейсовую структуру. Целесообразно предусмотреть и проработать механизмы привлечения и (или) конкурсного отбора молодых соотечественников для участия в проектах и программах, проводимых Росмолодёжью, Россотрудничеством, МИДом, МинОбрНауки и другими структурами и организациями России. А также предусмотреть поддержку дальнейшей активной деятельности участников подобных программ в качестве размножителей в странах проживания.

Молодые соотечественники в Европе 
 2010, 2011, 2012, 2013, София (Болгария) — Ежегодный международный молодёжный форум «Молодёжь строит будущее».
 2011, Дюссельдорф (Германия) — Круглый стол «Проблемы профессиональной подготовки русскоязычной молодёжи от 17 до 25 лет, её социальная адаптация в обществе. Пути и методы решения»
 2012, Дюссельдорф (Германия) — Первая Общегерманская Молодёжная Конференция общественных организаций российских соотечественников «Молодые соотечественники – лидеры современной Европы».
 2013, Майнц (Германия) — Первая Региональная молодёжная конференция российских соотечественников стран Европы "Молодые соотечественники – лидеры современной Европы".
 2013, Страсбург  — Международный молодёжный форум «Страсбургские встречи 2013: в фокусе внимания – Россия»
 2020, София (Болгария) - Молодежная конференция российских соотечественников в Болгарии, темой стало 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие проведено при поддержке Федерации «Союз соотечественников», Посольства России в Болгарии, Координационного совета российских соотечественников в Болгарии и представительства Россотрудничества в Болгарии.

Молодые соотечественники в странах Балтии и СНГ 
В сентябре в Риге прошла встреча молодёжных организаций трех прибалтийских стран.

17-18 октября в Минске состоялся республиканский форум молодых российских соотечественников «Лидер XXI века».

Молодые соотечественники в США 
Молодёжный форум в Нью-Йорке проводится ежегодно с 2013 года в шестой раз и стал резонансным событием в жизни соотечественников США, пользующимся неуклонным интересом среди русскоязычной молодёжи. 
В форуме принимают участие около 200 человек, представляющих различные общественные молодёжные организации соотечественников США, русскоязычную студенческую молодёжь и молодых специалистов в возрасте от 18 до 35 лет из разных штатов США. На форум приезжает молодёжь из большинства штатов США. Среди выступающих форума - государственные и общественные деятели, учёные, историки, политологи, средства массовой информации, соотечественники из деловых кругов и студенты. Форум предоставляет возможность встретиться молодёжным лидерам и представителям деловых кругов из разных городов и штатов Америки, чтобы обсудить общие интересы и проблемы, поделиться опытом и провести дискуссии о сохранении нашей общей истории, рассказать о молодёжных и образовательных программах. Форум проводится на русском языке.

Организатором форума выступает Русский центр в Нью-Йорке (Russian Center NY) при поддержке общества Русская молодёжь в Америке. Форум проводится под эгидой КСОРС США, при поддержке Посольства РФ в США,  Генерального консульства РФ в Нью-Йорке и Правительства Москвы. 

В ходе форума рассматриваются вопросы сохранения культурно-исторического наследия, традиций и языка; участия молодых соотечественников в общественно-политической жизни США и защите своих законных прав; перспектив взаимодействия русскоязычной общины США с Россией.

30 ноября 2018 года в Генеральном консульстве России в Нью-Йорке прошёл ежегодный Молодёжный форум.

Главными темами форума стали популяризация русской культуры и языка, сплочение молодёжных организаций в США и продвижению объективного образа России.

На форуме выступили Анатолий Антонов, Посол РФ в США; Олег Мальгинов, Директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом; Владимир Катенев, Депутат Госдумы; Игорь Ткач, представитель правительства Москвы; Ольга Лапина, руководитель международного отдела РГО; Виктория Шаронова, в.н.с. Российской академии наук; Ксения Воеводская, президент Международного фонда искусств «Жар птица»; Антон Конев, сотрудник аппарата сената штата Нью-Йорк; Питер фон Берг, российско-американский актер, известный своей ролью полковника КГБ Василия Николаевича в знаменитом телесериале «Американцы»; председатель КСОРС США Елена Брэнсон и руководитель молодёжного отделения КСОРС Игорь Кочан.

Важной частью форума традиционно стал конкурс проектов молодёжных организаций США. Было представлено 10 проектов, три из которых по результатам отборочной комиссии были награждены на торжественной церемонии. Представленные проекты:  Карта ветеранов войны в США, Активный образ жизни: Сплочение русских и русскоговорящих за рубежом, Русский клуб бегунов в Нью-Йорк (Russian Running Club New York), Русский клуб Университета Джорджа Мейсона, Лукоморье, Мозгобойня, Интернет издание «RussiaTimes.org», Шахматная академия, Международный центр исследования развивающихся рынков, Киноклубы в американских университетах. Победители конекрса: первое место — Мозгобойня (представлял Евгений Адамович), второе место — Русский клуб бегунов в Нью-Йорк (Russian Running Club New York (Алина Портер), третье место — Карта ветеранов войны в США (Игорь Ноздрин/Виктория Богданова).

В рамках форума прошел концерт Жанны Алхазовой (сопрано), Виктории Кореневой (меццо-сопрано) и Бориса Фогеля (пианист). В программу концерта были включены арии из опер Чародейка и Садко, а также романсы П. Чайковского, С. Рахманинова, А. Петрова, П. Булахова, Б. Фомина.

В 2019 году ежегодный Молодёжный форум состоится 30 ноября - 1 декабря 2019 года

Литература 
 Что нужно знать российскому соотечественнику? — М.: Русский мир, 2004—628 стр.
 Больцанские рекомендации о национальных меньшинствах в межгосударственных отношениях и пояснительная записка ОБСЕ, 2008
 Пронин А. А. Российские соотечественники в странах старого и нового зарубежья. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2002. ISBN 5-7584-0021-1

См. также 
 Русская диаспора
 Программа возвращения соотечественников в Россию
 Россотрудничество
 Русское зарубежье (конкурс)
 Международный совет российских соотечественников

Примечания

Ссылки 

 Стипендия Мэра Москвы на портале Московского Дома соотечественника

Государство и личность
Международные отношения
Молодёжь
Русская диаспора